Autódromo Internacional Ayrton Senna (Caruaru) — autódromo na cidade de Caruaru, Pernambuco
 Autódromo Internacional Ayrton Senna (Goiânia) — autódromo na cidade de Goiânia, Goiás
 Autódromo Internacional Ayrton Senna (Londrina) — Autódromo na cidade de Londrina, Paraná

Desambiguação